Haunted (1993), een Amerikaanse filmkomedie uit 1993 onder regie van John Magyar
 Haunted (1995), een Brits-Amerikaanse drama/fantasyfilm uit 1995 onder regie van Lewis Gilbert
 Haunted (2011), een Indiase thriller/horrorfilm uit 2011 onder regie van Vikram Bhatt
 Haunted (2014), een Amerikaanse horrorfilm uit 2014 onder regie van Victor Salva
 Musallat, de internationale titel van de Turkse horrorfilm Musallat uit 2007
 Haunted (televisieserie), een Amerikaanse bovennatuurlijke dramaserie uit 2002
 Haunted (ER), een aflevering van de televisieserie ER uit 2008
 Haunted (Palahniuk), een boek van Chuck Palahniuk uit 2005
 Haunted (Deep Purple), een album van Deep Purple